Posavina est un nom qui désigne notamment :

Toponyme 

la Posavina, une région correspondant au bassin de la Save en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et en Serbie ;
le Canton de la Posavina, un des cantons de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
le comitat de Brod-Posavina, un comitat de Croatie.

Race animale 
 Le posavina, race de  chevaux de trait originaire de la région du même nom.